Voir aussi la table des isotopes non divisée.

Ces tables répertorient tous les isotopes connus des éléments chimiques, ordonnés selon leur numéro atomique croissant de gauche à droite et avec un nombre croissant de neutrons de haut en bas. Les demi-vies sont indiquées par la couleur de la cellule de chaque isotope, les isotopes ayant deux modes de désintégration qui diffèrent par leur demi-vie ont des couleurs de fond et de bordure différentes.
Les éléments colorés en rouge (éléments stables) forment une suite qualifiée de « vallée de stabilité ».

Éléments 1 à 15 (hydrogène à phosphore)

Éléments 16 à 30 (soufre à zinc)

Éléments 31 à 45 (gallium à rhodium)

Éléments 46 à 60 (palladium à néodyme)

Éléments 61 à 75 (prométhium à rhénium)

Éléments 76 à 90 (osmium à thorium)

Éléments 91 à 105 (protactinium à dubnium)

Éléments 106 à 111 (seaborgium à roentgenium) 

Physique nucléaire
Isotope